Барриос-де-Колина ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Население — 64 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Покровителями города считаются святой Хуан де Ортега, Сан Николас де Бари и святая дева дель Пилар.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Barrios de Colina
 Web de la pedanía de San Juan de Ortega
 Barrios de Colina por un amigo del municipio

Муниципалитеты Бургоса